Weare steht für:

 Weare (New Hampshire), eine Gemeinde im Hillsborough County (New Hampshire) im US-Bundesstaat New Hampshire
 HMP Weare, britisches Gefängnisschiff

Weare ist der Familienname folgender Personen:

 Meshech Weare (1713–1786), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Wear (Begriffsklärung)